M.U.S.H.A. () — видеоигра в жанре вертикального скролл-шутера из серии Aleste, разработанная компанией Compile в 1990 году эксклюзивно для игровой консоли Sega Mega Drive. Была издана компаниями Toaplan в Японии и Seismic в США. В январе 2009 года игра была переиздана на сервисе Virtual Console для Nintendo Wii.

В версии для США название M.U.S.H.A. является сокращением от "Metallic Uniframe Super Hybrid Armor".

Ссылки 
Обзор игры на sega-16.com

Компьютерные игры 1990 года
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Virtual Console
Игры жанра Shoot 'em up
Компьютерные игры, разработанные Compile